New York Crystal Palace — выставочное здание (Нью-Йоркский Хрустальный дворец), построенное для Выставки промышленности всех наций в Нью-Йорке в 1853 году под председательством мэра .

История 
Выставка промышленности всех наций была проведена на участке возле водохранилища , где в настоящее время находится манхэттенский Брайант-парк. Хрустальный дворец был спроектирован датским архитектором  и немецким архитектором  и был непосредственно вдохновлен Хрустальным дворцом, построенным в лондонском Гайд-парке для Всемирной выставки 1851 года.

Нью-йоркский Хрустальный дворец имел форму греческого креста и венчался куполом диаметром 100 футов. Как и Хрустальный дворец в Лондоне, он был построен из стекла и железа. Строительством здания занимался инженер . Консультантами при возведении дворца были:  и Эдмунд Харри (Edmund Hurry). На церемонии открытия дворца 14 июля 1853 года выступил Президент США Франклин Пирс.

New York Crystal Palace был уничтожен пожаром 5 октября 1858 года во время проводившейся здесь ярмарки Американского института. Пожар начался в кладовой, через пятнадцать минут обвалился купол, а через двадцать пять минут вся конструкция сгорела дотла. Никто не погиб, но материальный ущерб составил более  — в эту сумму входила стоимость самого дворца, оцененное  а также экспонаты и ценные скульптуры, оставшиеся от Всемирной выставки.

Библиография 
 Burrows, Edwin G. The Finest Building in America: The New York Crystal Palace 1853—1858. (New York: Oxford University Press, 2018); ISBN 9780190681210.

Примечания

Ссылки 
 New York Crystal Palace:1853. Digital Publication, Bard Graduate Center. March 24, 2017.
 
 Crystal Palace — сгоревший Хрустальный дворец

История Нью-Йорка